Grimal ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Grimal (Abt), frühmittelalterlicher Abt von St. Gallen
 Alexandra Grimal (* 1980), französische Jazzmusikerin
 Clémence Grimal (* 1994), französische Snowboarderin
 David Grimal (* 1973), französischer Violinist
 Nicolas Grimal (* 1948), französischer Ägyptologe
 Pierre Grimal (1912–1996), französischer Altphilologe